La Serie B2 è presente in vari sport italiani:
 Serie B2 – quarto livello nazionale del campionato maschile di pallacanestro
 Serie B2 – primo livello regionale del campionato femminile di pallacanestro
 Serie B2 – quarto livello del campionato di baseball
 Serie B2 –  quarta categoria della pallavolo maschile italiana.
 Serie B2 –  quarta categoria della pallavolo femminile italiana.

Pagine correlate 
 Serie B (disambigua)